Legion og legionær kan have flere betydninger:
 Legion (Rom) – en romersk hærenhed, hvis soldater kaldes legionærer
 Legion (dæmon) – en dæmon i Bibelen

 Legion (film fra 2010) – amerikansk film fra 2010 instrueret af Scott Charles Stewart

Se også
 Fremmedlegion – en moderne hærenhed, der primært rekrutterer uden for det land, den tilhører
 Fremmedlegionen – den franske fremmedlegion
 Legion Condor – tysk militærdeling som 1937 angreb Guernica i Baskerlandet.
 Legionærsyge – en sygdom, som blev almindeligt kendt, da en mængde medlemmer af veteranorganisationen The American Legion i 1976 blev smittet af legionella-bakterien.